Adlerstein steht für:

 Adlerstein, Berg (676 m) im Erzgebirge, Sachsen
 Adlerstein (Würzberg), Gedenkstein bei Michelstadt-Würzberg, Hessen
 Adlerstein (veraltet und inzwischen ungebräuchlich auch Aetit), eine Brauneisenkonkretion, siehe Limonit#Limoniteinlagerungen in Gesteinen
 Adlersteine, Grenzsteine der Grenzen des Aachener Reichs entlang des Aachener Landgrabens, auf denen das Aachener Stadtwappen, der Adler, eingraviert ist.

Personen:
 Aron Adlerstein (1913–2000), deutscher Überlebender des Holocaust und Unternehmer